Hillary puede referirse a:
Un apellido:
 Edmund Hillary
Un nombre de pila:
 Hillary Rodham Clinton